Финал Кубка конфедераций 2001 состоялся 10 июня 2001 года на стадионе «Международный стадион Йокогама» в Иокогаме (Япония) между командами Японии и Франции, с целью определения победителя Кубка конфедераций 2001. Победу с минимальным счётом 1:0 одержала сборная Франции, впервые выиграв в Кубке конфедераций. Победный мяч на 30-й минуте забил Патрик Виейра. Также полузащитника признали лучшим игроком матча. По итогам соревнования, Виейра с двумя голами наряду с Шоном Мёрфи,Эриком Карьером, Робером Пиресом, Сильвеном Вильтором, Такаюки Судзуки и Хван Сон Хоном удалось стать лучшим бомбардиром этого турнира.

Впервые в истории команде Японии удалось выйти в финал соревнований, проводимых под эгидой ФИФА. А французам удалось впервые стать победителями Кубка конфедераций.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Протокол матча на сайте FIFA 

Кубок конфедераций 2001
2001
2001 год в футболе
Июнь 2001 года
Матчи сборной Японии по футболу
Матчи сборной Франции по футболу
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
События 10 июня
Международные соревнования по футболу в Японии
Спорт в Японии в 2001 году
Спорт во Франции в 2001 году